Наливайко — украинская казацкая фамилия:

Известные носители

А 
 Наливайко, Алексей Георгиевич (1961—2012) — российский спортивный комментатор.
  (род. 1956) — украинский политик.
 Наливайко, Андрей Никитич (1877—1939) — член III Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.

Б, В, Г 
 Наливайко, Борис Яковлевич (1919—2004) — деятель советских спецслужб, полковник.
 Наливайко, Владимир Георгиевич (1922—1997) — Герой Советского Союза.
 Наливайко, Георгий Антонович (1910—1977) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Наливайко, Демьян (?—1627) — украинский писатель, поэт и полемист, просветитель, церковный деятель.
 Наливайко, Дмитрий (род. 1977) — латвийский футбольный арбитр.
 Наливайко, Дмитрий Сергеевич (1929—2023) — советский литературовед, специалист по сравнительного исследования мировой и украинской литературы.

Л 
 Наливайко, Леонид Яковлевич (1927—2006) — Герой Социалистического Труда, железнодорожник.
 Наливайко, Леонид Гавриилович (1938—2020) — российский поэт и писатель, член союза писателей России.

С 
 Наливайко, Северин (?—1597) — казацкий предводитель конца XVI века, руководитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания на Украине и в Белоруссии.
 Наливайко, Сергей Эдуардович (род. 1973) — белорусский государственный деятель.
 Наливайко, Стефан Пименович (1898—1945) — псаломщик, новомученик.

См. также 
 Восстание Наливайко — восстание казачества и крестьянства на территории нынешних Украины и Белоруссии под предводительством Северина Наливайко.

 Наливайка — село.